Moneta digital (MMXN) es una empresa de negocios internacionales con sede en la República de Seychelles. La compañía es conocida por crear MMXN, un stablecoin que está vinculado 1:1 a Pesos Mexicanos.

Historia 
Moneta digital fue fundada en 2021 y debidamente incorporada en la República de Seychelles bajo el número 226407 en Victoria. Moneta digital se estableció para ayudar a millones de usuarios mexicanos a resolver las necesidades de canales fiduciarios de entrada y salida al espacio de criptomonedas.

El avance de la tecnología blockchain, una red de contabilidad verificable y criptográficamente segura, ha logrado convertirse en el método preferido para almacenar y realizar transacciones de activos digitales sin fronteras. 

Los emisores de tokens respaldados por activos, junto con otros participantes del mercado, pueden beneficiarse de la tecnología blockchain, junto con la estructura de consenso subyacente, para realizar transacciones de manera similar, con activos
digitales y monedas menos volátiles.

Para establecer la confianza, mantener la responsabilidad y garantizar la estabilidad general de los precios del mercado, Moneta se creó como un método para mantener una relación de reserva uno a uno entre una stablecoin digital llamada MNXN y el peso
Mexicano. 

Este método utiliza múltiples cadenas de bloques, incluidas las cadenas de bloques Ethereum y Tron (ERC-20 y TRC-20) con prueba de reservas (por las principales firmas de contabilidad del mundo), y otros métodos verificables para demostrar que el proceso de emisión y quemado está a la par y libre de riesgos en todo momento.

El equipo de la compañía Moneta opina que MMXN traerá un avance significativo en activos digitales al mercado de LATAM, aprovechando la infraestructura blockchain y cerrando la brecha entre los sistemas financieros tradicionales y las criptomonedas.

Stablecoin ha aprovechado la fruición de las tecnologías Blockchain, con casos de uso reales para resolver los puntos débiles del mundo real.  Ofrece mejores casos de uso que fiat en casi todas las funciones. Es más fácil de almacenar, transferir e intercambiar; mantiene la misma unidad de cuenta y proporciona una reserva de valor estable comparable.

El objetivo de MMXN es convertirse en la única stablecoin vinculada al peso mexicano, y lograr efectivamente ser el puente de entrada y salida del peso mexicano a plataformas de activos digitales, almacenamiento y transferencia de valor estable, remesas sin fronteras, productos financieros digitales. y pagos para usuarios.

Véase también 
 Criptomoneda
 Moneda digital
 Moneda alternativa

Referencias

Enlaces externos
  Página web oficial

Empresas de México
Empresas de Seychelles